Скалетта-Дзанклеа () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.

Население составляет 2578 человек, плотность населения составляет 516 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 98029. Телефонный код — 090.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица. Праздник ежегодно празднуется 16 июля.

Ссылки